Алексей Титков:
 Титков, Алексей Викторович (род. 1968) — российский актёр театра и кино.
 Титков, Алексей Самуилович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 11 сентября 1916 (посмертно).